Могаррас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,05 км². Население — 308 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки